Sergio Álvarez puede referirse a:

 Sergio Álvarez Conde (1986-), futbolista español;
 Sergio Álvarez Díaz (1992-), futbolista español;
 Sergio Álvarez Guarín (1965-), escritor colombiano;
 Sergio Álvarez Mata (1962-), político y abogado mexicano;
 Sergio Álvarez Moya (1985-), jinete español;
 Sergio Álvarez de Villamil (1889-1960), médico y político español;
 Sergio Ariel Álvarez, Don Belce (1952-), humorista gráfico, historietista, ilustrador y artista plástico argentino; o
 Sergio Álvarez, músico argentino.